Ditlef Eckhoff – musicista jazz norvegese
 Hartvig Sverdrup Eckhoff – architetto norvegese
 Johannes Eckhoff – attore norvegese
 Stian Eckhoff – allenatore di biathlon ed ex biatleta norvegese
 Tiril Eckhoff – biatleta norvegese